Zakl (Braslovče), een plaats in de Sloveense gemeente Braslovče
 Zakl (Podlehnik), een plaats in de Sloveense gemeente Podlehnik